Виски може бити:

 Виски, жестоко алкохолно пиће
 Виски (Бланско), насељено мјесто у округу Бланско, Јужноморавски крај, Чешка Република
 Виски (Рокицани), насељено мјесто у округу Рокицани, Плзењски крај, Чешка Република